

Czechy 
Dawne nazwy miejscowości:
 Hlávkov
 Loukov
 Luková

Zobacz też:
 Luckau